Claus Baden (1952 - 1999) foi um botânico dinamarquês .

Ligações externas
  

Botânicos da Dinamarca